Abos (gemeente), een Franse gemeente in het departement Pyrénées-Atlantiques
 Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking, een voormalig Belgisch agentschap 
 Algemene Belangenorganisatie Suriname, een Surinaamse organisatie sinds 2005